Thomas Johnson kan syfta på:

Thomas Johnson (cyklist) – brittisk tävlingscyklist, världsmästare på bana (sprint, 1922)
Thomas Johnson (guvernör) – amerikansk jurist och politiker, guvernör i Maryland 1777-1779
Thomas Johnson (musiker) – svensk musiker, keyboardist i Änglagård (musikgrupp)